Japonica to pierwsze naukowe czasopismo japonistyczne, które w zamierzeniu redakcji miało być „źródłem informacji i interpretacji faktów oraz zjawisk z zakresu cywilizacji japońskiej dla wszystkich, którzy interesują się Japonią i pragną zrozumieć dokonania narodu zamieszkującego Archipelag Japoński” (Od redakcji, Japonica, nr 1/1993).

Ukazało się 16 numerów czasopisma w latach 1993-2003. Redagowali je japoniści z Uniwersytetu Warszawskiego. Czasopismo było dotowane przez Fundację im. Takashimy.

Nazwa czasopisma ma postać liczby mnogiej, odmienia się tak jak wyrazy polonica czy judaica.

Pełna bibliografia zawartości w układzie rzeczowym wraz z indeksem nazwisk znajduje się na stronie internetowej: http://www.academia.edu/4219465/Bibliografia_czasopisma_Japonica_.

Przykładowy spis treści jednego tomu (Nr 1 / 1993) 
 Od redakcji
 Nazwy i nazwiska japońskie

Artykuły 
 Wiesław Kotański, Wpływ religii shintō na kształtowanie się osobowości Japończyka, s. 13-24. 
 Jolanta Tubielewicz, Stary kult — nowe treści, czyli wychowanie narodu japońskiego po przewrocie Meiji, s. 25-36. 
 Ewa Pałasz-Rutkowska, Działania armii japońskiej na rzecz obrony kokutai, narodowego charakteru, przed wpływami obcymi (lata trzydzieste XX w.), s. 37-46. 
 Agnieszka Kozyra, Protestantyzm a japońska tożsamość narodowa w okresie Meiji (1868-1912), s. 47-56. 
 Mikołaj Melanowicz, Fantastyka naukowa w Japonii oraz katastrofizm Abe Kōbō i Sakyō Komatsu, s. 57-63.

Przekłady 
 Dzieje rodu Taira, Fragment opowieści Heike monogatari. Przekład: Krystyna Okazaki, s. 67-74. 
 Zeami Motokiyo, Zwierciadło Kwiatu (Kakyō). Przekład: Jadwiga Rodowicz, s. 75-78. 
 Abe Kōbō, Postscriptum. Zakończenie powieści Daiyon-kampyōki. Przekład: Mikołaj Melanowicz, s. 79-80. 
 Nakahara Chūya, Wiersze: Wstyd, Piosenka dzieciństwa, Północne morze, Cicha samotność, Pochmurna jesień. Przekład: Agnieszka Żuławska-Umeda, s. 81-86.

Debiuty 
 Murakami Haruki, Jej mały zakopany piesek. Fragment opowiadania. Przekład: Anna Zielińska-Elliot, s. 89-94.
 Anna Czerwińska, Shimao Toshio — przeżycia osobiste w twórczości pisarza, s. 95-102. 
 Agata Pawłowska, Kamienie i woda. Przestrzeń zewnętrzna tradycyjnego domu japońskiego, s. 103-110. 
 Anna Zalewska, Lektury japonistyczne, s. 111-121.

Z rękopisów i starych publikacji 
 Józef Targowski, Pamiętniki (1883-1920). Wstęp i opracowanie: Ewa Pałasz-Rutkowska, s. 123-130.

Pożegnania 
 Mikołaj Melanowicz, Pożegnania: Abe Kōbō, Serizawa Kōjirō, Odagiri Susumu, Toita Yasuji, Ibuse Masuji, Abe Machi, Jürgen Berndt, s. 131-134.

Recenzje i omówienia 
 Joanna Orzechowska, Nastazja, s. 135.
 Agnieszka Żuławska-Umeda, Wiśnie rozkwitłe pośród zimy, s. 135-136. 
 Barbara Słomka, Byłam gejszą, s. 136-137. 
 Mikołaj Melanowicz, Oguri — super-kabuki, s. 137-139. 
Kurosawa po Ran. Sny i rapsodie, s. 139-141. 
W kręgu Nichibunken, s. 141-145.
20-lecie Narodowego Instytutu Literatury w Tokio, s. 145. 
Umesao Tadao: Japonia nie jest Azją, s. 145-146. 
Cipango — Cahiers d'etudes japonaise, s. 146-147.
Japanese Book News, s. 147.

Słówka 
Mikołaj Melanowicz, Co to jest tarenbon?, s. 149.

Książki nagrodzone 
 Mikołaj Melanowicz, 
O nagrodach dla: Setouchi Jakuchō, Konishi Jin'ichi, Oketani Hideaki, Shinoda Jun'ichi, Sakagami Hiroshi, Kawamoto Jōji, Fritsa Vosa, Edwarda Seidenstickera, Barbary Ruch, s. 151-152. 
Dobra passa dla pisarek w Japonii trwa nadal, s. 152-153. 
Ustanowienie Nagrody Murasaki Shikibu, s. 153. 

Noty bibliograficzne, s. 155-158.

Kronika kulturalna 
Kronika Kulturalna w opracowaniu Joanny Orzechowskiej, s. 159-162.

Literatura japońska w polskich przekładach (wybór), s. 163-170. 

Streszczenia artykułów, s. 171-172.

Indeksy nazw w zapisie japońskim, s. 173-184. 

Autorzy i tłumacze polscy, s. 185-187.

Zobacz też 
 Silva Iaponicarum

Polskie czasopisma orientalistyczne
Japonistyka